6399 Harada

Persone 
Tetsuya Harada, pilota motociclistico giapponese
Fukusaburō Harada, calciatore giapponese
Masato Harada, regista e attore giapponese
Masahiko Harada, sciatore giapponese
Fighting Harada, pugile giapponese
Masao Harada, atleta giapponese